Кубя́к:

Персоналии 
 Кубяк, Николай Афанасьевич (1881—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Кубяк, Хиероним (род. 1934) — польский учёный и политик, член Политбюро ЦК ПОРП.
 Кубяк, Чеслав (1932—1996) — польский хоккеист на траве.

Топоним 
 Кубяк — село в Буздякском районе Башкортостана.
 Кубяк — до 1972 года название села Старореченское Октябрьского района Приморского края.